Rolph – variante del nome proprio di persona maschile Rolf
James Rolph – politico statunitense
Sue Rolph – nuotatrice britannica

Pagine correlate
Rolfo
Rolf (disambigua)